Liam Cosgrave (1920-2017), homme politique irlandais ;
 Mary Cosgrave (1877-1941), travailleuse social et femme politique locale irlandaise ;
 William T. Cosgrave (1880–1965), homme politique irlandais.

Patronyme irlandais